w mitologii greckiej:
 Harpalyke – córka Harpalykosa
inne:
 Harpalyke – mały księżyc Jowisza

Przypisy

Bibliografia